AMQ steht für:
 Académie de musique du Québec, Musikakademie in Québec
 Association mathématique du Québec, Berufsverband in Québec
 Association médicale du Québec, Berufsverband in Québec
 ActiveMQ, siehe Apache ActiveMQ
 Pattimura International Airport (IATA-Code), Flughafen von Ambon (Stadt), Provinz Maluku, Indonesien

amq steht für:
 Amahai (ISO-639-3-Code), eine der Zentral-Molukken-Sprachen auf Seram, Archipel der Molukken, Indonesien

Abkürzung